Mulholland Drive – ulica w hrabstwie Los Angeles i hrabstwie Ventura
 Mulholland Drive –  film w reżyserii Davida Lyncha